George Creek ist der Name folgender geographischen Objekte:

Fließgewässer:
 George Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory, Australien
 George Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory, Australien

Orte:
 George Creek (Arkansas) im Marion County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 George Creek (Kentucky) im Lawrence County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 George Creek (Maryland) im Allegany County, Maryland, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Georges Creek
 Gorge Creek